Maria van Gelre (Grave, 17 januari tussen 1429 en 1434 – Roxburgh Castle, Edinburgh, 1 december 1463) was de vrouw van koning Jacobus II van Schotland en regentes (1460 – 1463) voor haar zoon Jacobus III. Zij was een dochter van Arnold van Egmont, hertog van Gelre en Katharina van Kleef.

Levensloop
Ze was een nicht van Filips de Goede, hertog van Bourgondië. Deze en zijn vrouw Isabella van Portugal hadden het plan opgevat om Maria uit te huwelijken aan graaf Karel IV van Maine, maar het huwelijk vond geen doorgang omdat haar vader het huwelijk niet kon betalen. Maria verbleef daarna aan het Bourgondische hof waar Isabella haar verblijf en onkosten vergoedde. Maria vergezelde korte tijd Isabella's schoondochter Catharina van Frankrijk als hofdame, terwijl zij zelf tien volgelingen had als hofdame. De hertog en zijn vrouw vervolgden een nieuwe zoektocht voor Maria als partner. Dat resulteerde in een Schots huwelijk, waarbij Filips het huwelijk deze keer zou betalen en Isabella persoonlijk haar bruidsschat zou verzorgen.

Op 3 juli 1449 huwde zij in Holyrood Abbey in Edinburgh met Jacobus II van Schotland. Zij kregen zeven kinderen. Na de dood van haar man werd zij regentes voor haar minderjarige zoon Jacobus III. Zij stond sterk onder invloed van bisschop James Kennedy van Saint Andrews en hertog Filips de Goede van Bourgondië.

Maria stichtte in Edinburgh de Trinity College Church, waar zij ook begraven werd. In 1848 werd zij herbegraven in Holyrood Abbey.

Kinderen
een anonieme zoon (gestorven bij de geboorte op 19 mei 1450)
Jacobus III van Schotland (1451/1452 - 1488)
Alexander Stewart (1454 - 1485)
David Stewart(1456 - 1457)
John Stewart (1459 - 1479)
Margaret Stewart
Mary Stewart van Schotland (gestorven in 1488)

Zie ook
Jacobus II van Schotland

Partner van de koning van Schotland
Huis Egmont
Egmont, M